Die Qatar Total German Open 2005 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin. Das Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 2005 und fand vom 30. April bis 8. Mai statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Nadja Petrowa mit 6:3, 4:6 und 6:3. Im Doppelfinale besiegten Jelena Lichowzewa und Wera Swonarjowa die Paarung Cara Black/Liezel Huber mit 4:6, 6:4 und 6:3.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar Total German Open 2005 fand vom 30. April bis 1. Mai 2005 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Einzel und ein Platz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
German Open 2005